Усть-Ыныкчан () — обезлюдевшее село в Усть-Майском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) России. Входит в состав муниципального образования Городское поселение посёлок Солнечный.

География 
Находится на берегу реки Аллах-Юнь, при впадении в неё р. Ыныкчан, вблизи впадения в Ыныкчан реки Семерка, в 146 км от улусного центра п. Усть-Мая, в 5 км до пгт. Солнечный.

Уличная сеть сохранилась на 2019 год: ул. Таёжная и ул. Транспортная.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Городское поселение посёлок Солнечный.

Население

Инфраструктура 
Золотодобыча.

Транспорт 
Выезд на региональную автотрассу «Амга» (идентификационный номер 98К-001) «Нижний Бестях (1157-й км автодороги „Лена“) — Амга — Усть-Мая — Эльдикан — Югорёнок».

Примечания

Ссылки 
 Усть-Ыныкчан на Викимапии
 село
 

Населённые пункты Усть-Майского улуса

Населённые пункты на реке Аллах-Юнь